Lipinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lipinsaari (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 
 Lipinsaari (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar